Дмитрий Иванович Сипливый (1888—1938) — анархо-коммунист.

Биография 

Родился в крестьянской семье в селе Григорьевка Александровского уезда Екатеринославской губернии.

С 1917 года - член Союза анархистов Гуляйполского района.

В 1919 году - помощник начальника артиллерии.

Летом осенью 1920 года - командир артиллерии РПАУ.

После революции проживал на хуторе Зеленый Гай, был колхозником.

В 1938 году арестован. Приговорён тройкой УНКВД по Днепропетровской области в 1938 году по обвинению в участии в «контр-революционной анархо-махновской организации». Расстрелян в 1938 году..

Литература 

 Белаш А. А. В., Белаш В. Ф. Дороги Нестора Махно. Киев, 1993
 Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918—1921:Документы и материалы / Серия: Крестьянская революция в России. 1902—1922 гг.: Документы м материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 1000 с.

Примечания 

Военные Революционной повстанческой армии Украины
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинско ССР
Персоналии по алфавиту